Dit is een lijst van planetoïden 31001-31100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (31001) - || 1995 VG14|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (31002) - || 1995 VR15|| 15 november, 1995 || Spacewatch
|-
| (31003) - || 1995 WQ2|| 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (31004) - || 1995 WW28|| 19 november 1995 || Spacewatch
|-
| (31005) - || 1995 WC31|| 19 november 1995 || Spacewatch
|-
| (31006) - || 1995 XC || 3 december 1995 || D. di Cicco
|-
| (31007) - || 1996 AE14|| 15 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (31008) - || 1996 BN2|| 26 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31009) - || 1996 CP || 1 februari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31010) - || 1996 CJ1|| 11 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31011) - || 1996 CG7|| 2 februari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31012) Jiangshiyang || 1996 CG8|| 10 februari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31013) - || 1996 DR || 19 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31014) - || 1996 DW || 21 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31015) Boccardi || 1996 DS1|| 16 februari 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (31016) - || 1996 DY1|| 23 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31017) - || 1996 EH2|| 15 maart 1996 || R. H. McNaught
|-
| (31018) - || 1996 ET2|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (31019) - || 1996 EH10|| 12 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (31020) Skarupa || 1996 FP1|| 17 maart 1996 || NEAT
|-
| (31021) - || 1996 FW1|| 17 maart 1996 || NEAT
|-
| (31022) - || 1996 FJ9|| 20 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (31023) - || 1996 FT10|| 20 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (31024) - || 1996 FT11|| 22 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (31025) - || 1996 GR || 12 april 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31026) - || 1996 GB7|| 12 april 1996 || Spacewatch
|-
| (31027) - || 1996 HQ || 18 april 1996 || L. Šarounová
|-
| (31028) Cerulli || 1996 HH1|| 18 april 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (31029) - || 1996 HC16|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (31030) - || 1996 HN19|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (31031) Altiplano || 1996 HV20|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (31032) Scheidemann || 1996 HS22|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (31033) - || 1996 HY23|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (31034) - || 1996 HC24|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (31035) - || 1996 HJ24|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (31036) - || 1996 HM25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (31037) Mydon || 1996 HZ25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (31038) - || 1996 HG26|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (31039) - || 1996 JN || 12 mei 1996 || Y. Ikari
|-
| (31040) - || 1996 JW8|| 12 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (31041) - || 1996 KD || 16 mei 1996 || Višnjan Observatory
|-
| (31042) - || 1996 KS4|| 22 mei 1996 || E. W. Elst
|-
| (31043) Sturm || 1996 LT || 11 juni 1996 || P. G. Comba
|-
| (31044) - || 1996 NY || 11 juli 1996 || R. H. McNaught
|-
| (31045) - || 1996 NP4|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (31046) - || 1996 NU4|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (31047) - || 1996 PW8|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (31048) - || 1996 PO9|| 11 augustus 1996 || T. Handley
|-
| (31049) - || 1996 QZ || 20 augustus 1996 || Kleť
|-
| (31050) - || 1996 RA2|| 12 september 1996 || NEAT
|-
| (31051) - || 1996 RT3|| 13 september 1996 || NEAT
|-
| (31052) - || 1996 RC5|| 10 september 1996 || NEAT
|-
| (31053) - || 1996 RD5|| 11 september 1996 || NEAT
|-
| (31054) - || 1996 RT5|| 13 september 1996 || R. Linderholm
|-
| (31055) - || 1996 RZ19|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (31056) - || 1996 RK25|| 12 september 1996 || Spacewatch
|-
| (31057) - || 1996 SK4|| 21 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31058) - || 1996 TA5|| 8 oktober 1996 || D. di Cicco
|-
| (31059) - || 1996 TQ5|| 1 oktober 1996 || R. G. Davis
|-
| (31060) - || 1996 TB6|| 3 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31061) Tamao || 1996 TK7|| 10 oktober 1996 || A. Nakamura
|-
| (31062) - || 1996 TP10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (31063) - || 1996 TK11|| 11 oktober 1996 || K. Endate
|-
| (31064) - || 1996 TP11|| 11 oktober 1996 || NEAT
|-
| (31065) Beishizhang || 1996 TZ13|| 10 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31066) - || 1996 TR25|| 6 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (31067) - || 1996 TF50|| 4 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (31068) - || 1996 TT54|| 9 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31069) - || 1996 UM1|| 18 oktober 1996 || NEAT
|-
| (31070) - || 1996 VX9|| 3 november 1996 || Spacewatch
|-
| (31071) - || 1996 VL18|| 6 november 1996 || Spacewatch
|-
| (31072) - || 1996 VZ22|| 9 november 1996 || Spacewatch
|-
| (31073) - || 1996 VV29|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (31074) - || 1996 WY1|| 24 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31075) - || 1996 XV || 1 december 1996 || N. Sato
|-
| (31076) - || 1996 XH1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31077) - || 1996 XZ2|| 3 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31078) - || 1996 XJ5|| 6 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31079) - || 1996 XS5|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31080) - || 1996 XA6|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31081) - || 1996 XO13|| 9 december 1996 || D. di Cicco
|-
| (31082) - || 1996 XM19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (31083) - || 1996 XE32|| 14 december 1996 || N. Sato
|-
| (31084) - || 1996 YX2|| 29 december 1996 || N. Sato
|-
| (31085) - || 1997 AV12|| 10 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31086) Gehringer || 1997 AT17|| 12 januari 1997 || R. A. Tucker
|-
| (31087) Oirase || 1997 AA22|| 9 januari 1997 || N. Sato
|-
| (31088) - || 1997 BV || 18 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31089) - || 1997 BW1|| 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31090) - || 1997 BJ5|| 31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (31091) Bettiventicinque || 1997 BE9|| 30 januari 1997 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (31092) Carolowilhelmina || 1997 CW5|| 6 februari 1997 || Kleť
|-
| (31093) - || 1997 CE28|| 6 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31094) - || 1997 CN28|| 14 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31095) Buneiou || 1997 DH || 27 februari 1997 || N. Sato
|-
| (31096) - || 1997 GH14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (31097) Nucciomula || 1997 JM11|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (31098) Frankhill || 1997 LQ2|| 9 juni 1997 || R. A. Tucker
|-
| (31099) - || 1997 MF4|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (31100) - || 1997 ML4|| 28 juni 1997 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten